Gaoyang bezeichnet:

 Gaoyang (高阳县), Kreis der Stadt Baoding in der chinesischen Provinz Hebei
 Gaoyang (Gaoyang) (高阳镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis der chinesischen Provinz Hebei
 Gaoyang (Pucheng) (高阳镇), Großgemeinde im Kreis Pucheng in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Gaoyang (Qi) (高阳镇), Großgemeinde im Kreis Qi in der chinesischen Provinz Henan
 Gaoyang (Shayang) (高阳镇), Großgemeinde im Kreis Shayang in der chinesischen Provinz Hubei
 Gaoyang (Wangcang) (高阳镇), Großgemeinde im Kreis Wangcang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Gaoyang (Xiaoyi) (高阳镇), Großgemeinde der Stadt Xiaoyi in der chinesischen Provinz Shanxi
 Gaoyang (Yunyang) (高阳镇), Großgemeinde im Kreis Yunyang von Chongqing, Volksrepublik China
 Gaoyang (Shunchang) (高阳乡), Gemeinde im Kreis Shunchang in der chinesischen Provinz Fujian
 Zhuanxu, auch Gaoyang, einen legendären Monarchen des antiken China